Blanka von Navarra ist der Name folgender Personen:

 Blanka von Navarra (Kastilien) († 1156), Ehefrau von Sancho III., König von Kastilien 
 Blanka von Navarra (Champagne) († 1229), Ehefrau von Theobald III., Graf von Champagne
 Blanka von Navarra (1226–1283), Ehefrau von Johann I. Herzog von Bretagne
 Blanka von Navarra (Frankreich) (~1331–1398), Ehefrau von Philipp VI., König von Frankreich
 Blanka (Navarra) (1387–1441), Königin von Navarra 1425 bis 1441
 Blanka von Aragón (1424–1464), Ehefrau von Heinrich IV., König von Kastilien